Nositelkou tohoto jména byly tyto ženy:
 Anežka Burgundská († 1068), dcera burgundského vévody Oty Viléma, manželka  Viléma V. Akvitánského a Geoffroye II. z Anjou
 Anežka Burgundská (1407–1476), dcera burgundského vévody Jana I., manželka Karla I. z Bourbonu 

Někdy tak bývá označována i:
 Anežka Francouzská, dcera krále Ludvíka IX., manželka Roberta II. Burgundského